

Sigle 
 Le Mans Series – competizione automobilistica
 Learning management system – piattaforma applicativa per e-learning
 Least Mean Square – algoritmo ottimizzazione stocastica
 Lega missionaria studenti – movimento giovanile ignaziano
 Library Management Systems – sistema di gestione per la biblioteca
 Limite di migrazione specifica
 London Mathematical Society – società matematica britannica
 London, Midland and Scottish – antica società ferroviaria britannica
 Look, Money, Status – teoria su cui basa le proprie fondamenta il movimento degli incel

Codici 
 LMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Louisville (Mississippi) (Stati Uniti)
 lms – vecchio codice ISO 639-3 del dialetto limosino, ritirato per unione con lingua occitana (ISO 639-3 oci)

Musica 
 LMS – gruppo musicale formato dai fratelli minori dei Morgan Heritage
 LMS – EP di Kool Savas del 1999